Ягъю — река в России, протекает по Ямало-Ненецкому АО. Устье реки находится в 202 км по левому берегу реки Хейгияха. Длина реки составляет 50 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Надым. Речной бассейн реки — Надым.

Код объекта в государственном водном реестре — 15030000112115300050590.

Примечания 

Притоки Хейгияхи
Реки Надымского района